Сморо́дино — название населённых пунктов:

Россия 
 Смородино — село Грайворонского района Белгородской области.
 Смородино — село Яковлевского района Белгородской области.
 Смородино — село в Котовском районе Волгоградской области.
 Смородино — село в Узловском районе Тульской области.
 Смородино — село в Сенгилеевском районе Ульяновской области.
 Смородино — деревня в Аликовском районе Чувашии.

Украина 
 Смородино — село в Вольнянском районе Запорожской области.

См. также 
 Тростянец-Смородино